Les langues des signes des Indiens des Plaines (LSIP) ou les langues des signes des autochtones des plaines (LSAP) sont diverses langues gestuelles développées et utilisées par des peuples d'Indiens des Plaines des États-Unis et du Canada. La plus connue est la langue des signes standard des Plaines, anciennement utilisée comme langue auxiliaire internationale entre ces peuples.

Histoire 
Les possibles antécédents des LSIP sont inconnus, en l'absence de sources écrites, mais les premiers témoignages de contact entre Européens et Amérindiens dans la région côtière du Golfe du Mexique, actuellement au Texas et au nord du Mexique, mentionnent qu'une langue des signes complètement formée était déjà en usage à l'arrivée des Européens. Parmi ces récits, on note ceux d'Álvar Núñez Cabeza de Vaca en 1527 et de Francisco Vásquez de Coronado en 1541.

Divers facteurs, dont l'effondrement démographique des Amérindiens et leur américanisation, ont fait fortement décliner les LSIP depuis l'arrivée des Européens. En 1885, on estimait que plus de  Indiens en faisaient usage, dont les Pieds-Noirs, les Cheyennes, les Sioux, les Kiowas et Arapahos. Dans les années 1960, il n'en restait « qu'un très faible pourcentage ». Il y a peu d'usagers des LSIP aujourd'hui.

Géographie

Gestuelle

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Yves Berger et Daniel Dubois, Les Indiens des Plaines, Paris, éditions du Rocher, 2001
 .
 .
 Angie Debo, Histoire des Indiens des États-Unis, Paris, Albin Michel, 1994, 
 .
  Anne Garrait-Bourrier  et  Monique Venuat , Les Indiens aux États-Unis : renaissance d'une culture, Paris, Ellipses, 2002, 
  Royal B. Hassrick , Les Sioux, Albin Michel, Paris, 1994
 Philippe Jacquin et  Daniel Royot , Go West ! Histoire de l'Ouest américain d'hier à aujourd'hui, Paris, Flammarion, 2002, 
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Amérindiens au Canada
 Amérindiens aux États-Unis

Indiens des Plaines
Langue des signes en Amérique
Langue auxiliaire internationale
Langue classée en danger par l'UNESCO
signes